Krekó Béla (1915–1994) matematikus, közgazdász
 Krekó Béla (1945–2013) közgazdász